Tub steht für:
 Tub (Einheit), altes afrikanisches/asiatisches Volumenmaß

TUB steht als Abkürzung für:
 Technische Universität Berlin
 Tiroler Urkundenbuch, eine historisch-kritische Editionsreihe

Siehe auch:
 Toub

Abkürzung